Леміш — частина плуга, косулі, сохи або іншого землерийного знаряддя, що, у процесі орання землі, підрізує шар ґрунту знизу.
 Леміш — непарна кістка лицевої частини черепа.
 Леміш — різновид ґонту, традиційно вживаний у північних районах Росії.

Прізвище 
 Юрко Леміш — один з псевдонімів В. С. Кука.

Див. також 
 Лемеш (значення)
 Лемеші
 Операція «Плаушер»